Dynasty (1976), een televisiefilm uit 1976 van Lee Philips over de familie Blackwood
 Dynasty (1981), een Amerikaanse soapserie uit de jaren 1980 over de familie Carrington
 Dynasty (2017), een Amerikaanse soapserie uit 2017 over de familie Carrington
 Dynasty (band), een samenwerkingsverband van Finse bands waaronder The Rasmus
 Dynasty (album), een album van de rockband KISS uit 1979
 Dynasty (Kampeerterrein de Lievelinge NL), de naam van een veld op Kampeerterrein de Lievelinge te Vuren - voorheen veldje Shangrila
 de roepletters voor China Airlines